Löning oder Loening ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Löning (1767–1849), deutscher Kaufmann und  Bremer Senator/Ratsherr
 August Löning (1889–1966), deutscher Politiker (CDU) 
 Caroline Löning, Ehename von Caroline Lange (Schauspielerin) (1802–nach 1852), deutsche Schauspielerin
 Edgar Loening (auch Edgar Löning; 1843–1919), deutscher Rechtswissenschaftler
 Frank Löning (* 1981), deutscher Fußballspieler
 George Löning (1900–1946), deutscher Jurist
 Grover Loening  (1888–1976), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur
 Hellmuth Loening (1891–1978), deutscher Jurist und Gerichtspräsident
 Justin Friedrich Wilhelm Löning (1796–1879), deutscher Kaufmann

 Markus Löning (* 1960), deutscher Politiker (FDP)
 Otto Loening (* 1880), deutscher Rechtswissenschaftler
 Richard Loening (1848–1913), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Loening steht für:
 Loening OL, US-amerikanisches Amphibienflugzeug
 Loening Aeronautical Engineering, US-amerikanischer Flugzeughersteller 
 Rütten & Loening, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Loehning
 Löningen, Ort im Oldenburger Münsterland, Niedersachsen
 Inge Lønning (1938–2013), norwegischer Theologe und Politiker